I Feel So Bad (qui en anglais signifie « Je me sens si mal ») peut désigner :
 I Feel So Bad, une chanson de Chuck Willis (1953), notamment reprise par Elvis Presley () ;
 I Feel So Bad, une chanson de Kungs ()).